Франк Милль (; род. 23 июля 1958, Эссен) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего.

Карьера 

В шесть лет, чтобы ребёнок хоть чем-то занимался, Франка отдали в футбольную школу. Он очень любил футбол и поэтому старался выложиться на поле до последнего. В 1976 году талантливого и трудолюбивого парня взяла к себе главная команда Эссена — «Рот-Вайсс». Хотя родители и готовили его к тому, чтобы он стал флористом, они дали ему согласие на футбольную карьеру. В тот год «Рот-Вайсс» выступал в Бундеслиге. Дебют в первенстве страны для Франка состоялся 28 августа 1976 года в матче третьего тура против «Шальке 04», закончившимся поражением со счётом 0:3. На 55-й минуте Милль заменил Флеминга Лунда, но показать себя не сумел. Тот сезон сложился неудачно для «Рот-Вайсса» — они покинули Бундеслигу, а Франк сумел лишь три раза отличиться в 19 матчах. Но во второй Бундеслиге дела у игрока пошли по-иному. Он стал бессменным игроком основы и регулярно забивал более 10 мячей за сезон. После этого Хорст покинул клуб, и Франк остался единственным высококлассным нападающим. Особенным получился сезон 1980/81 годов, когда Франк забил 40 мячей в 38 матчах и стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги того сезона. И именно после этого на футболиста положили глаз многие знаменитые клубы Германии, а расторопнее всех оказалась мёнхенгладбахская «Боруссия».

Инициатором приглашения Франка стал молодой главный тренер «Боруссии» Юпп Хайнкес, которому требовался новый перспективный забивной нападающий. Хайнкес знал историю Хрубеша, который, перейдя в «Гамбург», стал одной из главных звёзд в Германии. Дебют за новую команду состоялся 8 августа 1981 года в матче первого тура против бременского «Вердера», закончившимся поражением мёнхенгладбахцев со счётом 2:4. Милль провёл на поле весь матч, но запомниться чем-то не сумел. Начиная с пятого тура Франк стал забивать и всего наколотил 14 мячей в первом для себя сезоне в новой команде. Второй сезон для него стал менее удачным: всего 9 мячей в 28 матчах. Зато в следующем сезоне Милль засверкал: он забил 19 мячей в 32 матчах, принеся «Боруссии» бронзовые медали чемпионата. Но лучшим бомбардиром стать не сумел: отличный сезон провели Кар-Хайнц Румменигге из мюнхенской «Баварии», забивший 26 мячей, и Клаус Аллофс из «Кёльна», забивший 20 мячей. В кубке Германии в том сезоне «Боруссию» ждало огорчение. Они проиграли в финале «Баварии» по пенальти, после ничейного исхода 1:1 в основное время матча. Единственный гол у мёнхенгладбахцев забил Франк. В следующих двух сезонах Франк снизил поставленную планку, забив 16 и 13 мячей соответственно. Всего за клуб Франк сыграл 153 матча и забил 71 мяч.

Летом 1986 года Франка купила дортмундская «Боруссия» за 1,3 миллиона марок. Кстати, вскоре за Франком мёнхенгладбахцев покинул и Юпп Хайнкес, которому так и не удалось привести команду к чемпионству. Без Франка его команда уже показывала не тот футбол и выиграть ничего не могла. В первом же сезоне за Дортмунд Франк сыграл блестяще. Дебют во второй в своей карьере «Боруссии» состоялся 9 августа 1986 года в матче перового тура против «Баварии», закончившимся вничью 2:2. Франк вышел на поле в основном составе и на 89-й минуте был заменён на Инго Андербрюгге. В том сезоне Франк забил 17 мячей в 31-м матче, что принесло «Боруссии» четвёртое место в Бундеслиге. Но затем карьера Франка пошла на спад. Он уже не мог забить более десяти мячей за сезон, всё больше стал отдавать голевых передач, чем бить по воротам. Вскоре он перешёл на позицию второго нападающего. Сначала Михаэль Румменигге, а потом и знаменитый Стефан Шапюиза забивали с его передач. У Милля выявилась подверженность травмам, и в нескольких сезонах он пропускал по два-три месяца.

В 1994 году Франк отправился доигрывать в дюссельдорфскую «Фортуну», с которой уже в следующем сезоне вышел в Бундеслигу. Тот сезон стал последним в карьере Франка Милля.

Карьера в сборной 

В 1982 году молодой нападающий приглянулся уже другому Юппу — Юппу Дервалю, тогдашнему наставнику сборной Германии. Он очень положительно отзывался о Франке и 21 марта 1982 года состоялся его дебют в гостевом товарищеском матче с национальной командой Бразилии, закончившимся поражением бундестим со счётом 0:1. Франк вышел на поле на 85-й минуте, заменив при этом Пьера Литтбарски. Стать постоянным игроком национальной дружины Миллю не удалось. Чаще всего он играл только в товарищеских матчах, его не взяли на мировые первенства 1982 и 1986 годов, на чемпионат Европы 1984 года, хотя он был в списке претендентов. В 1988 году он попал всё же на чемпионат Европы и помог своей сборной завоевать бронзовые медали. Но в 1990 году все его труды всё же оказались не напрасны — Франк стал чемпионом мира. Хоть он и не принимал участие в турнире, эта медаль стала ответом на все его непопадания в сборную.

Достижения

Командные 
Сборная Германии
 Чемпион мира 1990 года
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1988 года

«Боруссия (Мёнхенгладбах)»
 Бронзовый призёр Бундеслиги: 1983/84
 Финалист Кубка Германии: 1983/84

«Боруссия (Дортмунд)»
 Серебряный призёр Бундеслиги: 1991/92
 Обладатель кубка Германии: 1988/89
 Финалист Кубка УЕФА: 1992/1993

Личные 
 Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1981
 Лучший бомбардир в истории олимпийской сборной Германии: 10 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф